SAP Open 2006 — 117-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в американском городе Сан-Хосе, и являющегося частью ATP Тура в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 13 по 19 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Энди Роддик
 Парный турнир —  Уэйн Артурс /  Пол Хенли

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Энди Маррей обыграл  Ллейтона Хьюитта со счётом 2-6, 6-1, 7-6(3).
 Маррей выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Хьюитт сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 37-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

|RD1-seed01=7
|RD1-team01= Д. Турсунов
|RD1-score01-1=4
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Й. Бьоркман
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=2
|RD1-seed03=
|RD1-team03= У. Артурс
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=7
|RD1-score03-3=7
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Б. Рейнольдс
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=5
|RD1-score04-3=5
|RD1-seed05=
|RD1-team05= Й. Юханссон
|RD1-score05-1=3
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=3
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= С. Варбург
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=4
|RD1-score06-3=6
|RD1-seed07=
|RD1-team07= П. Голдстейн
|RD1-score07-1=4
|RD1-score07-2=2
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=3
|RD1-team08= Л. Хьюитт
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=
|RD1-seed09=LL
|RD1-team09= Б. Ренквист
|RD1-score09-1=1
|RD1-score09-2=4
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= Дж. Гимельстоб
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=6
|RD1-score10-3=
|RD1-seed11=
|RD1-team11= Р. Шуттлер
|RD1-score11-1=1
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= К. Влиген
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=
|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= С. Куэрри
|RD1-score13-1=7
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=2
|RD1-seed14=
|RD1-team14= В. Спейди
|RD1-score14-1=64
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6
|RD1-seed15=WC
|RD1-team15= С. Дженкинс
|RD1-score15-1=5
|RD1-score15-2=6
|RD1-score15-3=3
|RD1-seed16=LL
|RD1-team16= Т. Реттенмайер
|RD1-score16-1=7
|RD1-score16-2=3
|RD1-score16-3=6
|RD2-seed01=7
|RD2-team01= Д. Турсунов
|RD2-score01-1=3
|RD2-score01-2=7
|RD2-score01-3=3
|RD2-seed02=
|RD2-team02= У. Артурс
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=65
|RD2-score02-3=6
|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= С. Варбург
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=3
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=3
|RD2-team04= Л. Хьюитт
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=
|RD2-seed05=Q
|RD2-team05= Дж. Гимельстоб
|RD2-score05-1=61
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=2
|RD2-seed06=
|RD2-team06= К. Влиген
|RD2-score06-1=7
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=6
|RD2-seed07=
|RD2-team07= В. Спейди
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=LL
|RD2-team08= Т. Реттенмайер
|RD2-score08-1=2
|RD2-score08-2=0
|RD2-score08-3=
|RD3-seed01=
|RD3-team01= У. Артурс
|RD3-score01-1=64
|RD3-score01-2=2
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=3
|RD3-team02= Л. Хьюитт
|RD3-score02-1=7
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=
|RD3-seed03=
|RD3-team03= К. Влиген
|RD3-score03-1=1
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=3
|RD3-seed04=
|RD3-team04= В. Спейди
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=2
|RD3-score04-3=6
|RD4-seed01=3
|RD4-team01= Л. Хьюитт
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=
|RD4-team02= В. Спейди
|RD4-score02-1=3
|RD4-score02-2=4
|RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Йонас Бьоркман /  Джон Макинрой''' обыграли  Пола Голдстейна /  Джима Томаса со счётом 7-6(2), 4-6, [10-7].
 Бьоркман выиграл 2-й парный титул в сезоне и 44-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Макинрой выиграл 1-й парный титул в сезоне и 78-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 SAP Open

 ATP Тур 2006
 Международная серия ATP

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте ATP  

США
Теннис
Февраль 2006 года
2006